Yam - também referido como Yaw, deus levantino do caos e do mar indomado.
Yaw - eixo vertical no controle de aviões.
Yaw damper - sistema utilizado em aviões.
Yaw-yan - arte marcial filipina.
Shane Dawson - nome artístico de Shane Yaw.